1959 Голяма награда на Франция е 9-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 5 юли 1959 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция